Doctor ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jakob Doctor (1869–1934), deutscher Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer, siehe Alfred Doren 
 Eduard Doctor (1858–1926), österreichischer Textilunternehmer der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
 Ernst Doctor (1872–1937), deutscher Dermatologe
 Farzana Doctor (* 1970), kanadische Schriftstellerin, Filmproduzentin und Sozialarbeiterin
 Herman S. Doctor (1820–1897), österreichischer Textilunternehmer der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
 Leopold Doctor (1812–1872), deutscher Kaufmann und Politiker
 Marcio Doctor (* 1965), argentinischer Jazzmusiker
 Moritz Doctor (1862–1929), böhmischer Textilunternehmer der Österreichisch-Ungarischen Monarchie

Siehe auch:
 Doktor (Begriffsklärung)
 Doctor Who
 Bernkasteler Doctor, Weinbaulage